South East (Fujian) Motor Co., Ltd. (znane jako Soueast Motors oraz Dongnan) – chińska wytwórnia samochodów istniejąca od 1996 roku. Udziały w firmie są podzielone po połowie dla Fujian Motor Industry Group i China Motor Corporation (Mitsubishi Motors) z Tajwanu. Siedziby znajdują się w Fuzhou oraz Fujian w Chinach. Samochody tego producenta bazują na starych modelach Mitsubishi.

Modele 
 Soueast Delica II
 Soueast Freeca
 Soueast Freeca Landio – DN 6440, DN 6441, DN 6442, DN 6444, DN 6445 FREECA (Mitsubishi Freeca), wyprodukowane w Fuzhou, Fujian.
 Soueast Lioncel – DN 7160, DN 7161 LIONCEL (Mitsubishi Lancer), wyprodukowane w Fuzhou, Fujian.
 Mitsubishi New Lancer
 Mitsubishi New Space Wagon
 Soueast Soveran – DN 6470 (Mitsubishi Savrin), wyprodukowane w Fuzhou, Fujian
 Soueast Veryca

Chińscy producenci samochodów
Marki samochodów